Isla La Ventana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla La Ventana, Baja California, 
 Isla Ventana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar